Río Primero puede hacer referencia:
 Río Primero (Córdoba), ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 al río Primero (río), curso de agua de Argentina, que da el nombre a la ciudad anterior; o
 a Santa Rosa de Río Primero, ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina.